Наум Христов Спространов е български общественик, деец на българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1851 година в град Охрид. Принадлежи към големия род Спространови. Получава добро образование. На 7 април 1878 година подписва за Охридска епархия (заедно с Димитър Попов за Костурска и Мъгленска, Козма Пречистански за Дебърска и архимандрит Теодосий за Драмско-Сярска) молба до великия княз Николай Николаевич, в която се отхвърлят твърденията за гръцкия характер на населението в Македония и се иска навлизане на руски войски в областта:

Става драгоманин към руското консулство в Солун, оглавявано от Михаил Хитрово, с помощта на екзархийския наместник Методий Кусев. Печели пълното доверие на консула и става основен осведомител за положението в Македония и съставя докладите на консула до посолството в Цариград. В Солун Спространов изпълнява редица задачи, възложени му от Екзарх Йосиф. Издейства и помилването на изпратения на заточение Христо Бучков. През 1882 година Наум Спространов поема инициативата за изработване на устав на Българските църковни общини в Македония. В 1883 година е назначен за княжески дипломатически агент в Солун. Умира в 1887 година.

Родословие

Бележки 

Български дипломати от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Спространови
Руски драгомани
Починали в Солун